IDEA:

 IDEA —  — международный алгоритм шифрования данных.
 IDEA —  — Международная образовательная ассоциация «Дебаты».
 I.D.E.A. —  — «Инженерная ассоциация промышленного развития», компания по производству электронного оборудования (Индианаполис, США). См. Regency TR-1.
 IDEA (компания, Пакистан) —  — Инженерная ассоциация промышленного развития (Карачи, Пакистан)
 IntelliJ IDEA — коммерческая IDE для Java компании JetBrains.
 IDEA League — стратегическое объединение 5 ведущих технических ВУЗов Европы.